Der Sparkasse ATP Challenger 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 im Südtiroler St. Ulrich in Gröden (Italien) stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 3. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Richard Becker
 Andrés Artuñedo Martinavarro
 Nikola Mektić
 Alexander Ritschard

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Matteo Trevisan

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 175 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 181 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden